Maruoka bezeichnet:

 eine Stadt in der Präfektur Fukui: Maruoka (Fukui) (heute: Sakai)
 ein Lehen:
 in der Provinz Dewa/Uzen: Maruoka (Dewa)
 in der Provinz Echizen: Maruoka (Echizen)

Maruoka ist der Familienname folgender Personen:

 Maruoka Hideko (1903–1990), japanische Erforscherin sozialer Probleme
 Mitsuru Maruoka (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Satoru Maruoka (* 1997), japanischer Fußballspieler